Josef Mühlmann ist der Name folgender Personen:

* Josef Mühlmann (Maler) (1805–1865), Maler und Fotograf
 Josef Mühlmann (Kunsthistoriker) (1886–1972), österreichischer Kunsthistoriker, Restaurator und Kurator
 Josef Mühlmann (Koch), österreichischer Koch